Le terme gobelin peut désigner plusieurs concepts.

Folklore et divertissement 
 Le gobelin est une créature folklorique, et par extension :
 Un type d'armée dans Warhammer ;
 un type de créature dans Warcraft.

Histoire et toponymie associée 
 Les Gobelins, une famille de teinturiers d'origine flamande, qui fonde sa teinturerie dans l'actuel îlot de la Reine Blanche, quartier des Gobelins, sous François  (1494-1547).
 La manufacture des Gobelins, manufacture parisienne de tapisserie, qui s'établit à côté de la teinturerie en 1601, sous Henri IV :
 par extension, un tissu fabriqué sur un métier Jacquard, qui tente d’imiter les tapisseries de la manufacture des Gobelins ;
 l’avenue des Gobelins, sur laquelle se trouve cette manufacture, la rue des Gobelins, et la villa des Gobelins ;
 la station de métro Les Gobelins (ligne 7 du métro de Paris) qui les dessert ;
 le théâtre des Gobelins qui se trouve sur l'avenue précitée ;
 mais aussi, par métonymie, « Les Gobelins », école parisienne dédiée aux métiers de l'image, sise sur cette même avenue, ainsi qu'une école-fille créée à Annecy.

Littérature et culture 
 Le premier roman d'une série sur X-Files : Aux frontières du réel : Aux frontières du réel 1 : Les Gobelins.

Sciences 
 Le surnom du sednoïde 2015 TG387.

Notes et références

Voir aussi